Ergebnisrechnung steht für:

 betriebswirtschaftlich allgemein die Kalkulation des Erfolgs, siehe Betriebsergebnis
 im Rechnungswesen allgemein eine Erfolgsrechnung
 in der Finanzbuchhaltung speziell die Gewinn- und Verlustrechnung 
 im betrieblichen Rechnungswesen speziell die Kosten- und Leistungsrechnung
 in der öffentlichen Haushaltsführung die Aufwands- und Ertragsrechnung im System der Doppik

Siehe auch:
 Finanzrechnung